Pierre Laroche (1902-1962), scénariste et journaliste français ;
 Pierre Laroche (1931-2014), acteur belge ;
 Pierre Laroche (1893-1982), peintre français ;
 Pierre Laroche (   -1980), artiste maquilleur français.